Matucana ist
 eine Provinzhauptstadt in Peru, siehe Matucana (Peru)  
 eine Artengruppe von Kakteen, siehe Matucana (Kakteengattung)
 eine chilenisch-deutsche Jazzformation, siehe Matucana (Band)